Engelbart ist der Familienname folgender Personen:
 Douglas C. Engelbart (1925–2013), US-amerikanischer Computertechniker
 Hartmut Barth-Engelbart (* 1947), deutscher Autor
 Wilhelm Engelbart (1903–1999), deutscher Politiker (NSDAP)